Столбово́й:
 Столбово́й — знатный, древнего рода (о потомственных дворянах России, чьи предки были занесены в родословные книги в XVI — XVII веках).

Географические объекты 
 Столбовой — остров в юго-западной части архипелага Новосибирских островов.
 Столбовой — остров в Беринговом море у восточного побережья Камчатского полуострова, в 70 км к северу от п. Усть-Камчатск (Усть-Камчатский район, Камчатский край).
 Столбовой — вулкан в центральной части Камчатки.
 Столбовой — мыс, самая западная точка острова Рудольфа (архипелаг Земля Франца-Иосифа).
 Столбовой — мыс в северо-западной части острова Южный (Новая Земля) на границе Баренцева моря и пролива Маточкин Шар.
 Столбовой — мыс в России на берегу Японского моря, к востоку от пос. Преображение (Лазовский район Приморского края).
 Столбовой (приток Крутенькой) — река на полуострове Камчатка.
 Столбовой — перевал на Центральном Кавказе (Каргашильский хребет) между вершинами Сарыкая и Трапеция, соединяющий долину Безенги с ледником Сев. Булунгу.

Населённые пункты 
 Столбовой — посёлок, Володарский район (Астраханская область).
 Столбовой — покинутое промысловое поселение и недействующая полярная станция на о. Южный Новой Земли у мыса Столбовой.

Фамилия 
 Столбовой, Иван Александрович (род. 1986) — российский футболист.
 Столбовой, Иван Иванович (1881—1936) — советский кавалерист, дважды краснознамёнец.

См. также 
 
 
 
 Столбовой дворянин